Das Governor NWFP International 2007 fand vom 24. bis 29. April 2007 in Peschawar, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Im Endspiel der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Mansoor Zaman gegen Aamir Atlas Khan mit 11:8, 11:9 und 11:4 durch. Es war Zamans vierter Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Waqar Mehboob einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Peschawar